Хевель-Модиин () — региональный совет в Центральном округе Израиля.

Основан в 1950 году и расположен между Петах-Тиквой и Модиином.

Население

Границы совета 
 Региональный совет Дром-ха-Шарон, Эльад и Рош-ха-Аин — на севере.
 Региональный совет Мате-Биньямин — на востоке.
 Региональный совет Гезер и Модиин-Маккабим-Реут — на юге.
 Региональный совет Дром-ха-Шарон, Региональный совет Эмек-Лод, Лод и Рамле — на западе.

Список населённых пунктов 
 Кибуцы
 Беэрот-Ицхак

 Мошавы
 Ахисамах 
 Барекет 
 Бейт-Ариф 
 Бейт-Нехемия 
 Бен-Шемен 
 Бней-Атарот 
 Гинатон 
 Гимзо 
 Гиват-Коах 
 Кфар-Даниэль 
 Кфар-Рут 
 Кфар-Труман 
 Керем-Бен-Шемен 
 Мазор 
 Мево-Модиим 
 Нехалим 
 Ринатия 
 Тират-Йехуда 
 Хадид 
 Шилат

 Посёлки
 Лапид 
 Нофех

 Молодёжные деревни
 Бен-Шемен

Примечания